Unitel:
 Unitel GmbH & Co.KG - немецкая компания, продюсер кино- и видеозаписей спектаклей классического музыкального театра.
 ООО «Unitel»
 Unitel Communications Incorporated
 Unitel Bolivia
 Unitel (Монголия)